El término Vos puede referirse a:

 Pronombre vos de 2ª persona en idioma español, que aparece asociado al voseo.

 Vos, Marten de (Amberes, 1532-1603), pintor y dibujante flamenco del último manierismo.
 Vos, Cornelis de (h. 1584–1651), pintor flamenco del Barroco.
 Vos, Simon de (Amberes, 1603-1676), pintor flamenco.

La abreviatura VOS o VOSE puede referirse también a:
 En Tipología lingüística, a las lenguas con orden básico Verbo Objeto Sujeto.
 Versión Original Subtitulada (en español), relativo a películas cinematográficas.
 V.O.S. (2006), canción de La Oreja de Van Gogh.
 V.O.S. (2009), película de Cesc Gay.